Мисс Вселенная Албания национальный конкурс красоты девушек Албании, победительница которого участвует в конкурсе Мисс Вселенная. Конкурс существует наряду с Мисс Албания или Мисс Шкиперия.

История 
Агентство Jeta Modeling обладает правами на проведение конкурса Мисс Вселенная Албания и представление его на конкурсе Мисс Вселенная с 2006 года. Конкурс появился после появления национального конкурса Мисс Албания. Эралда Хитай стала первой победительницей конкурса, проведённого этим агентством.

Победительницы

См. также 
 Мисс Албания
 Мисс Шкиперия
 Мисс Земля Албания

Примечания

Ссылки 
 Miss Universe Albania 2006
 Jeta Modeling

Конкурсы красоты
Мисс Вселенная